Ната́лья Ма́лышева:
 Малышева, Наталья Владимировна (1921—2012) — советский конструктор ракетных двигателей.
 Малышева, Наталья Юрьевна (род. 1994) — российская спортсменка.